Le mot pièce a plusieurs significations :

 dans un bâtiment, une pièce est un espace délimité ;
 dans une monnaie, une pièce est un moyen de paiement sous forme de petit rond métallique ;
 Pièce de défi
 au théâtre, une pièce est une œuvre littéraire destinée à être jouée durant une représentation théâtrale ;
 une pièce désigne aussi une œuvre d'art moderne.
 en droit, une pièce est un document faisant partie d'un dossier ; en particulier, tout ce qu'on peut produire pour établir son droit (en justice) ou la réalisation de ses obligations (en comptabilité, on parlera de pièce comptable) ;
 en droit pénal, une pièce d'identité est un document d'identité ;
 en artillerie, une pièce équivaut à un canon; plusieurs pièces, forment une batterie.
 en héraldique une pièce est un élément ajouté sur le champ d'un blason.
 une serpillère en provençal
 une pièce de vin est un tonneau de vin contenant environ 
 une pièce est une figurine d'un jeu de société. Aux échecs, selon le contexte, elle peut désigner n'importe quelle pièce du jeu, ou uniquement une pièce autre qu'un pion. On distingue par ailleurs, les pièces mineures (fous et cavaliers) des pièces lourdes (dames et tours).
 une pièce est un morceau de tissu qui peut permettre de raccommoder un vêtement troué ;
 une pièce est également une partie d'un mécanisme, d'une machine, etc.
une pièce est également une étendue de terre, une parcelle agricole.
 dans le domaine du jeu vidéo, les pièces ou jetons sont des éléments de jeu qui peuvent être collectés pour servir de monnaie, permettant d'acheter diverses choses ;
 dans le domaine du jeu d'arcade, les pièces ou jetons sont utilisés comme monnaie, et comme éléments de jeu par exemple dans les pousse pièces.

Œuvres

Musique 
 Peace Piece, un morceau de Bill Evans enregistré pour son album Everybody Digs Bill Evans (1958)
 Piece of My Heart, chanson interprétée par Erma Franklin sortie en 1967
 Piece of Mind, album d'Iron Maiden sorti en 1983
 Pièces, album de Gilles Valiquette sorti en 1993
 Piece of Me, chanson interprétée par Britney Spears sortie en 2008

Bande dessinée 
 One Piece (1999-) est un manga d'Eiichirō Oda
 Piece (2008-2013) est un manga d'Ashihara Hinako qui a été ensuite adapté en drama

Cinéma 
 Pieces of April est un film de Peter Hedges sorti en 2003

Voir aussi 
 Piece, un village de Silésie.